Кастен:
 Кастен — коммуна во Франции, департамент Жер
 Кастен-бруст
 Кастен-Бёхаймкирхен (Kasten bei Böheimkirchen), коммуна (Gemeinde) в Австрии

 Роберт «Боб» Уолтер Кастен-младший (род. 1942) — американский политик, член Палаты представителей, сенатор.